Costin Petrescu se poate referi la:
Costin Petrescu (pictor) (1872-1954)
Costin Petrescu (muzician) (n. 1949)